Hue steht für:

 Huế, eine Stadt in Vietnam 
 Philips Hue, ein Markenname von Philips für ein steuerbares System von LED-Leuchten
 Hue de Grais (Adelsgeschlecht), ein ursprünglich aus der Normandie stammendes, zuletzt in Thüringen ansässiges Adelsgeschlecht
 Eine gebräuchliche englische Bezeichnung für den Farbton (Farbrichtung)

Personen:
 Jermaine Hue (* 1978), jamaikanischer Fußballspieler
 Otto Hue (1868–1922), deutscher Gewerkschafter und SPD-Politiker
 Robert Hue (* 1946), französischer Politiker
 Robert Hue de Grais (1835–1922), preußischer Verwaltungsbeamter, Politiker und Theoretiker des Verwaltungsrechts
 Steevy Chong Hue (* 1990), tahitischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Hu’e